Mostowo – wieś w Bułgarii
 Mostowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Szreńsk 
 Mostowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Mostowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo
 Mostowo (gmina) – dawna gmina wiejska w województwie warszawskim

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Mostów
 Mostówek
 Mostówka